NK Omiš é um time de futebol da Croácia que tem sede na cidade de Omiš.

Ligações externas 
ZeroZero

Omiš
Clubes de futebol fundados em 1919